Municipio de White Rock puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de White Rock (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de White Rock (condado de Roberts, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Roberts.
 Municipio de White Rock (condado de Ogle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Ogle.
 Municipio de White Rock (condado de Lane, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Lane.
 Municipio de White Rock (condado de Republic, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Republic.
 Municipio de White Rock (condado de Smith, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Smith.
 Municipio de White Rock (condado de McDonald, Misuri), un municipio ubicado en el condado de McDonald.